Cumnock (Australië), plaats in New South Wales, Australië.
Cumnock (Schotland), plaats in East Ayrshire, Schotland.
Cumnock (Verenigde Staten), plaats in North Carolina, Verenigde Staten.